Live at the Palladium – album dei The Carpenters del 1977
Live at the Palladium – album dei The Divine Comedy del 2004
Live at the Palladium – album dei Turin Brakes del 2005
Live at the Palladium – album dei Bad Religion del 2006